Copa Colsanitas (c 2014 года — Claro Open Colsanitas) — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в начале апреля в Боготе (Колумбия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом около 240 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир организован в 1998-м году, как стартовое соревнование WTA в Новом Свете в сезоне. Со дня основания по 2013 год турнир проводился в феврале на грунтовом покрытии и имел одну из базовых категорий WTA; в 2014 году, в рамках изменений календаря соревнований женского тура, колумбийский приз был переведён на апрельскую часть сезона.

Победительницы и финалистки
Рекордсменкой одиночного соревнования по числу титулов является колумбийка Фабиола Сулуага, четырежды побеждавшая на местных кортах; по две аналогичных победы на счету аргентинки Паолы Суарес и испанки Лурдес Домингес Лино. В парном соревновании лидерство по числу титулов принадлежит всё той же Суарес, четырежды выигрывавшей местный кубок в первое десятилетие его проведения, играя в альянсе с четырьмя разными партнёршами. По два титула на счету словачки Жанетты Гусаровой, аргентинки Хиселы Дулко и румынки Эдины Галловиц-Холл. Трижды парный титул доставался мононациональной паре: в 2000 году сильнейшими стали аргентинки, в 2009 году — испанки, а в 2015 году — бразильянки. Множеству теннисисток удалось выигрывать и одиночное и парное соревнование в рамках боготинского чемпионата, причём уже первый приз закончился абсолютной победой Паолы Суарес. Всего раз за историю приза был разыгран мононациональный финал: в финале одиночного соревнования 2007 года встретились две итальянки.

Финалы турнира

См. также 
 Claro Open Colombia

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA